Fiermann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Fiermann (Ernst Max Franz Fiermann; 1887–1961), deutscher Rechtsanwalt
 Heinz Fiermann (vor 1905–?), deutscher Zeichner, Grafiker, Buch- und Exlibriskünstler

Siehe auch:
 Fielmann